Cancer – czasopismo onkologiczne
 Cancer – rodzaj krabów
 Cancer – łacińska nazwa znaku zodiaku raka
 Cancer – brytyjska grupa muzyczna wykonująca death/thrash metal.